GTZ est un sigle qui peut désigner :
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement ;
 Groupe électrogène temps zéro, un groupe électrogène qui a un alternateur branché sur le réseau électrique en permanence ;
 Ferrari 575 GTZ ;
 Lamborghini 3500 GTZ ;
 Aston Martin DB4 GTZ.